Népújság 1924-től a mai napig megjelenő magyar nyelvű napilap Marosvásárhelyen
Népújság a Heves Megyei Hírlap neve 1953-62 és 1969-88 között
Népújság a szlovéniai magyarság hetilapja 1958 óta